Aethusa cicuta är en flockblommig växtart som beskrevs av Noël Martin Joseph de Necker. Aethusa cicuta ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
cicuta